Ole Einar Bjørndalen (ur. 27 stycznia 1974 w Drammen) – norweski biathlonista, wielokrotny mistrz olimpijski, mistrz świata i zdobywca Pucharu Świata, najbardziej utytułowany zawodnik w historii tej dyscypliny. Startował też w biegach narciarskich.

Bjørndalen zdobył 8 tytułów mistrza olimpijskiego, 20 tytułów (45 medali) mistrza świata oraz 6 razy wygrał klasyfikację Pucharu Świata (Kryształowa Kula). Dziewiętnastokrotnie zdobył tzw. małą kryształową kulę, za zwycięstwo w poszczególnych klasyfikacjach. Do niego należy rekord liczby zwycięstw w zawodach pucharowych – wygrał je 95 razy (pierwszy raz mając 21 lat 11 miesięcy i 15 dni) – 94 zwycięstwa w biathlonie plus jedno pucharowe zwycięstwo w biegach narciarskich. Zwycięstwem w biegu indywidualnym (17 lutego 2009) podczas mistrzostw świata w Pjongczang (wyniki podczas MŚ zaliczane są również do klasyfikacji PŚ) poprawił legendarne osiągnięcie Szweda Ingemara Stenmarka, który w narciarstwie alpejskim wygrał 86 razy w Pucharze Świata i był do tego czasu rekordzistą w liczbie zwycięstw. Czterokrotnie wygrywał prestiżowe zawody World Team Challenge w Gelsenkirchen.

Dwudziestokrotny mistrz Norwegii w latach 1995–2007. W 2011 r. otrzymał medal Holmenkollen.

Życiorys 
Ole Einar Bjørndalen urodził się 27 stycznia 1974 w Drammen, jako czwarty z pięciorga dzieci. Wychowywał się na farmie w Simonstranda i został wykwalifikowanym biegaczem narciarskim. Biathlon uprawiał od roku 1983, jego trenerem był jego starszy brat Dag Bjørndalen, również biathlonista. W wieku szesnastu lat Ole opuścił dom i wstąpił do akademii sportowej w Geilo. Na początku trenował biathlon oraz biegi narciarskie, a po roku miał zdecydować co wybierze. W 1993 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Ruhpolding, zdobywając złote medale w sprincie, biegu indywidualnym i sztafecie.

Kariera 
W Pucharze Świata zadebiutował 18 marca 1993 roku w Kontiolahti, zajmując 29. miejsce w biegu indywidualnym. Pierwsze punkty (do  sezonu 1997/1998 punktowało 25. najlepszych zawodników) wywalczył 15 stycznia 1994 roku w Ruhpolding, zajmując 17. miejsce w sprincie. Na podium zawodów tego cyklu po raz pierwszy stanął 10 grudnia 1994 roku w Bad Gastein, kończąc rywalizację w biegu indywidualnym na drugiej pozycji. Rozdzielił tam innego Norwega - Jona Åge Tylduma i Rosjanina Aleksieja Kobielewa. W kolejnych startach jeszcze 178 razy stawał na podium, odnosząc przy tym 94 zwycięstwa. 35 razy był najlepszy w sprincie, 37 w biegu pościgowym, 14 razy wygrywał biegu ze startu masowego, a 8 razy triumfował w biegu indywidualnym. Ostatnie podium w zawodach tego cyklu wywalczył 12 lutego 2017 roku w Hochfilzen, zajmując trzecie miejsce w biegu pościgowym.

Najlepsze wyniki osiągał w sezonach 1997/1998, 2002/2003, 2004/2005, 2005/2006, 2007/2008 i 2008/2009, kiedy zwyciężał w klasyfikacji generalnej. Został tym samym pierwszym zawodnikiem w historii, który sześciokrotnie zdobywał Puchar Świata (w sezonie 2016/2017 jego osiągnięcie wyrównał Francuz Martin Fourcade, a rok później je pobił). W sezonach 1996/1997, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2003/2004 i 2006/2007 był drugi, a w sezonie 2001/2002 zajął trzecie miejsce. Ponadto 19 razy wygrywał klasyfikacje poszczególnych konkurencji: w sprincie był najlepszy w sezonach 1996/1997, 1997/1998, 1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005, 2007/2008 i 2008/2009, w biegu pościgowym wygrywał w sezonach 1999/2000, 2002/2003, 2005/2006, 2007/2008 i 2008/2009, w biegu masowym w sezonach 2002/2003, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 i 2007/2008, a w sezonie 2004/2005 zwyciężył też w klasyfikacji biegu indywidualnego.

Trafił do kadry olimpijskiej na igrzyska w Lillehammer w 1994 roku, gdzie zajął 28. pozycję w sprincie, 36. pozycję w biegu indywidualnym i siódmą w sztafecie. Podczas igrzysk olimpijskich w Nagano cztery lata później dwukrotnie stawał na podium. Zwyciężył w sprincie, wyprzedzając swego rodaka, Frode Andresena i Ville Räikkönena z Finlandii. W Japonii wspólnie z Egilem Gjellandem, Halvardem Hanevoldem i Dagiem Bjørndalenem wywalczył również srebrny medal w sztafecie. Cztery lata później, na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002 w Salt Lake City, zdobył złote medale we wszystkich konkurencjach biathlonowych. Wygrał w sprincie, biegu pościgowym, biegu indywidualnym, a razem z Hanevoldem, Andresenem i Gjellandem był najlepszy w sztafecie.

Z Igrzysk w Turynie w 2006 roku wrócił z trzema medalami, jednak w żadnej konkurencji nie zwyciężył. Wywalczył srebro w biegu pościgowym za Francuzem Vincentem Defrasne'em i biegu indywidualnym, ulegając Niemcowi Michaelowi Greisowi. Zdobył też brąz w biegu masowym, plasując się za Greisem i Polakiem Tomaszem Sikorą. Na igrzyskach olimpijskich w Vancouver cztery lata później został wicemistrzem w biegu indywidualnym, rozdzielając rodaka Emila Hegle Svendsena i Siarhieja Nowikaua z Białorusi. Ponadto drużyna Norwegii w składzie: Halvard Hanevold, Tarjei Bø, Emil Hegle Svendsen i Ole Einar Bjørndalen po 8 latach przerwy odzyskała tytuł mistrzów olimpijskich w sztafecie. Brał też udział w igrzyskach w Soczi w 2014 roku, gdzie w wieku 40 lat wywalczył złoty medal w sprincie, wyprzedzając Austriaka Dominika Landertingera i Czecha Jaroslava Soukupa. Ostatni medal olimpijski wywalczył w sztafecie mieszanej, zwyciężając razem z Torą Berger, Tiril Eckhoff i Emilem Hegle Svendsenem. 

Zdobył też 45 medali mistrzostw świata, w tym 20 złotych. Pierwszy zdobył na mistrzostwach świata w Osrblie w 1997 roku, zajmując trzecie miejsce w biegu pościgowym. Ostatni wywalczony przez niego medal na zawodach tego cyklu to również brąz w tej konkurencji zdobyty podczas rozgrywanych 20 lat później mistrzostwach świata w Hochfilzen. Najlepsze wyniki osiągał na mistrzostwach świata w Hochfilzen w 2005 roku i mistrzostwach świata w Pjongczang w 2009 roku, w obu przypadkach zdobywając po cztery złote medale. W pierwszym przypadku wygrał sprint, bieg pościgowy, bieg masowy i sztafetę, a w drugim bieg indywidualny, sprint, bieg pościgowy i sztafetę. Cztery medale zdobył też podczas mistrzostw świata w Oberhofie w 2004 roku (brąz w biegu indywidualnym, sprincie i biegu pościgowym oraz srebro w sztafecie), a podczas mistrzostw świata w Östersund w 2008 roku zdobył aż 5 medali (złoto w biegu pościgowym, srebro w biegu indywidualnym, biegu masowym i sztafecie oraz brąz w sprincie). W sumie zdobył 6 złotych medali w sztafecie (2005, 2009, 2011, 2012, 2013 i 2016), cztery w sprincie (2003, 2005, 2007 i 2009) i biegu pościgowym (2005, 2007, 2008 i 2009), po dwa w starcie masowym (2003 i 2005) i sztafecie mieszanej (2011 i 2012) oraz po jednym w biegu indywidualnym (2009) i biegu drużynowym (1998).

Bjørndalen odnosił też sukcesy w biegach. Trzykrotnie stawał na podium podczas zawodów Pucharu Świata w biegach narciarskich: 25 listopada 2001 roku w Muonio był drugi w biegu na 10 km stylem dowolnym, 22 grudnia 2001 roku w Ramsau był drugi na dystansie 30 km stylem dowolnym (w obu przypadkach wyprzedził go tylko Szwed Per Elofsson), a 18 listopada 2006 roku w Gällivare był najlepszy w biegu na 15 km. Najlepsze wyniki osiągał w sezonie 2001/2002, kiedy zajął 29. miejsce w klasyfikacji generalnej. Podczas igrzysk w 2002 roku, oprócz startów w biathlonie wystąpił też w biegu na 30 km stylem dowolnym, zajmując piątą pozycję (wśród Norwegów wyprzedził go tylko Kristen Skjeldal, który był trzeci). Trzy lata później wystartował w biegu na 15 km stylem dowolnym na mistrzostwach świata w Oberstdorfie, gdzie był jedenasty. Brał też udział w mistrzostwach świata w Sapporo w 2007 roku, gdzie na tym samym dystansie był trzynasty.

W czasie kariery mierzył 179 cm i ważył 64 kg. Był też przewodniczącym komitetu zawodniczego IBU.

Jego żoną była włoska biathlonistka, reprezentująca od sezonu 2006/2007 barwy Belgii, Nathalie Santer, która po ślubie zmieniła nazwisko na Santer-Bjørndalen. Małżeństwo zakończyło się rozwodem.

W lipcu 2016 r. Bjørndalen ożenił się po raz drugi, jego żoną została białoruska biathlonistka Darja Domraczewa, wielokrotna medalistka mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich. 1 października 2016 r. urodziła im się córka.

Osiągnięcia w biathlonie

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata w biathlonie

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w zawodach Pucharu Świata w biathlonie

Miejsca na podium w Pucharze Świata w biathlonie

Miejsca na podium chronologicznie w zawodach Pucharu Świata w biathlonie

Miejsca w poszczególnych startach

Mistrzostwa Norwegii w biathlonie

Sprint 
 złoto – 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2007
 srebro – 2006
 brąz – 2004, 2009

Bieg pościgowy 
 złoto – 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2007
 brąz – 2004, 2009

Bieg masowy 
 złoto – 2001, 2004, 2005, 2006
 srebro – 2000

Bieg indywidualny 
 złoto – 1995, 2000, 2004, 2006
 srebro – 1994, 2001
 brąz – 1996, 2007, 2011

Osiągnięcia w biegach narciarskich

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium Pucharu Świata chronologicznie 
  Kuopio – 25 listopada 2001 – bieg na 10 km (2. miejsce)
  Ramsau – 22 grudnia 2001 – bieg na 30 km (2. miejsce)
  Gällivare – 18 listopada 2006 – bieg na 15 km (1. miejsce)

Miejsca w poszczególnych zawodach

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 

 

Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Medaliści zimowych igrzysk olimpijskich w biathlonie
Norwescy biathloniści
Norwescy biegacze narciarscy
Norwescy medaliści olimpijscy
Norwescy olimpijczycy (Lillehammer 1994)
Zdobywcy medalu Holmenkollen
Wyróżnieni nagrodą Egebergs Ærespris
Ludzie urodzeni w Drammen
Urodzeni w 1974